Лула Анагностаки () е гръцка писателка, драматург.

Биография 
Родена е в 1928 година в големия македонски град Солун, Гърция. Сестра е на поета Манолис Анагностакис. Лула Анагностаки завършва право в Солунския университет. Лула Анагностики се омъжва за писателя и професор по психиатрия Георгиос Химонас. Техен син е известният гръцки писател Танасис Химонас.

Творби 
Първите ѝ три едноактови пиеси са поставени на сцена в 1965 година и са издадени в 1974 „Η διανυκτέρευση“ (Спирка за една нощ), „Η πόλη“ (Градът) и „Η παρέλαση“ (Парад). Следващите ѝ творби се поставят в Националния театър на Гърция, както и във Франция, Англия, Полша и Италия. ред тях са:

 Αντόνιο ή το μήνυμα (1972)
 Η νίκη (1978)
 Η κασέτα (1982)
 Ο ήχος του όπλου (1987)
 Διαμάντια και μπλουζ (1990)
 Το ταξίδι μακριά (1995)
 Ο ουρανός κατακόκκινος (μονόπρακτο, 1998)
 Σ' εσάς που με ακούτε (2003)
 Ο Γιώργος ως Άμλετ, Τα κείμενα των Φιλίππων 2009-2014 (2015) Κάπα Εκδοτική

В литературата 
 Η διανυκτέρευση. Η πόλη. Η παρέλαση, εκδ. «Κέδρος», Αθήνα 1999, ISBN 978-960-04-1662-6
 Σ' εσάς που με ακούτε, εκδ. «Η Νέα Σκηνή», Αθήνα 2003
 Θέατρο: Η νίκη. Ο ουρανός κατακόκκινος. Σ' εσάς που με ακούτε., εκδ. «Κέδρος», Αθήνα 2007, ISBN 978-960-04-2553-6
 Θέατρο: Ο ήχος του όπλου, εκδ. «Κέδρος», Αθήνα 2007, ISBN 978-960-04-3653-2
 Θέατρο: Η κασέτα, εκδ. «Κέδρος», Αθήνα 2008, ISBN 978-960-04-3859-8
 Θέατρο: Διαμάντια και μπλουζ. Το ταξίδι μακριά., εκδ. «Κέδρος», Αθήνα 2008, ISBN 978-960-04-3697-6

Библиогарфия 
 Αναγνωστάκη, Λούλα: Ο ήχος της ζωής, εκδ. «Καστανιώτης», Αθήνα 2006, ISBN 978-960-03-4313-7 (κείμενα, συνεντεύξεις, σκέψεις)
 Μαντέλη, Βίκυ: Το μοτίβο της εισβολής στο θέατρο της Λούλας Αναγνωστάκη, εκδ. «Πεδίο», Αθήνα 2014, ISBN 978-960-546-203-1

Бележки 

Родени в Солун
Гръцки писатели
Македонски гърци
Гръцки драматурзи
Възпитаници на Солунския университет
Починали в Атина